Bagala steht für:

 Reggie Bagala (1966–2020), US-amerikanischer Politiker
 Bagala (Göttin), tantrische Göttin